Рибейринья () — название районов (фрегезий) в Португалии:
 Рибейринья (Ангра-ду-Эроижму) — муниципалитет Ангра-ду-Эроижму округа Азорские острова.
 Рибейринья (Лажеш-ду-Пику) — муниципалитет Лажеш-ду-Пику округа Азорские острова.
 Рибейринья (Орта) — муниципалитет Орта округа Азорские острова.
 Рибейринья (Рибейра-Гранде) — муниципалитет Рибейра-Гранде округа Азорские острова.